Osceola steht für:

 Osceola, Anführer der Seminolen
 Osceola (Film), DEFA-Spielfilm (1971)
 Osceola (Kirsche), eine von Prof. Kirtland in Rockport (USA) vor 1866 entstandene Kirschensorte

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Osceola (Arkansas), im Mississippi County
 Osceola (Florida)
 Osceola (Illinois)
 Osceola (Indiana), im St. Joseph County
 Osceola (Iowa), im Clarke County
 Osceola (Louisiana), im Tensas Parish
 Osceola (Michigan), im Houghton County
 Osceola (Missouri), im St. Clair County
 Osceola (Nebraska), im Polk County
 Osceola (Nevada), im White Pine County
 Osceola (New York), im Lewis County
 Osceola (North Carolina)
 Osceola (Ohio)
 Osceola (Pennsylvania)
 Osceola (South Dakota), im Kingsbury County
 Osceola (Texas)
 Osceola (Virginia)
 Osceola (Washington)
 Osceola (West Virginia), im Randolph County
 Osceola (Wisconsin), im Polk County
 Osceola (Town, Fond du Lac County), Town(ship) in Wisconsin
 Osceola (Town, Polk County), Town(ship) in Wisconsin
 Osceola Mills (Pennsylvania)